* Józef Borkowski (1866–1941) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (4 listopada 1933)
 Józef Borkowski (1878–1909) – kielecki kolarz, jeden z pionierów kolarstwa na przełomie XIX i XX wieku
 Józef Borkowski (1881–1923) – major piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Stryj

Zobacz też 
 Józef Dunin Borkowski (1809–1843) – poeta, tłumacz i hellenista epoki romantyzmu
 Józef Dunin-Borkowski (1879–1920) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Borkowski

Przypisy